Hogne (plaats), een deelgemeente van de Belgische gemeente Somme-Leuze
 Hogne (rivier) of Hoëgne, een rivier in de Belgische provincie Luik